Oštrolist može označavati:
 Oštrolist, Borago, biljni rod iz porodice Boraginaceae
 Oštrolist, oštrika, Onosma, biljni rod iz porodice Boraginaceae